Mălin se poate referi la:

 Mălin, arbust decorativ din familia rozaceelor
 Mălini, localitate în județul Suceava, Moldova, România
 Mălini, comună în județul Suceava, Moldova, România
 Măliniș, localitate în județul Brașov, Transilvania, România
 Mălinești, sat reședință de comună în raionul Noua Suliță, regiunea Cernăuți, Ucraina

 Mălina Mare, cartier în Chișinău, Republica Moldova
 Mălina Mică, cartier în Chișinău, Republica Moldova

Prenume 
 Mălina Olinescu, solistă de muzică pop din România

Nume de familie 
 Emil Boșca-Mălin, ziarist, jurist, lingvist și politician român

Malin 
 Malin, localitate în județul Bistrița-Năsăud, Transilvania, România
 Malin Akerman, actriță, cântăreață și fotomodel canadian de origine suedeză

Vezi și 
 Mădălin

 Călin (dezambiguizare)